Kröhn ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kröhn (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Emil Kröhn (1886–1968), deutscher Generalarzt
 Julia Kröhn (* 1975), österreichische Romanautorin